Па́вел Анато́льевич Гребенцо́в () — российский борец греко-римского стиля, общественный деятель, мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе (греко-римская борьба).

Биография

Общественная деятельность 

Инициировал и руководил реализацией ряда социально значимых проектов и мероприятий:
 установка мемориальной доски легендарному советскому борцу, чемпиону мира, серебряному призёру Олимпийских игр по классической борьбе Владимиру Петровичу Манееву — на фасаде Спортивной школы № 6 им. Манеева В. П. (Новокузнецк);
 присвоение бульвару в Центральном районе Новокузнецка имени Владимира Петровича Манеева;
 установка и торжественное открытие памятника В. П. Манееву на бульваре его имени (2018).
 Cовместно с  и  в 2012 году поддержал начало строительства в Новокузнецке православного храма в честь Иконы Божией Матери «Феодоровская»; строительство завершено в 2018 году.

Является председателем Новосибирского областного отделения ВФСО «Трудовые резервы» (с июня 2019).

Примечания 

Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Мастера спорта России международного класса
Борцы России
Общественные деятели России